Corbeanca se poate referi la:

Localități din România:
Corbeanca, Giurgiu
Corbeanca, Ilfov

Vezi și 
Corbi
Corbu
Corbeni
Corbești

Toponime românești